Dubna – miasteczko naukowe w centralnej Rosji, na północ od Moskwy,
 Dubna – rzeka w Rosji, prawy dopływ Wołgi,
 Dubna – rzeka na Łotwie (Łatgalia), prawy dopływ Dźwiny.